Асланбейли - топоним.

 Асланбейли — село в Газахском районе Азербайджана.
 Асланбейли — деревня в иле Эскишехир Турции.